McKibbin ist der Familienname folgender Personen:

 Alistair McKibbin (* 1958), irischer Rugby-Union-Spieler
 Harry McKibbin (1915–2001), irischer Rugby-Union-Spieler
 Joseph C. McKibbin (1824–1896), US-amerikanischer Politiker
 Nikki McKibbin (* 1978), US-amerikanische Sängerin
 Ross McKibbin (* 1942), australischer Historiker
 Warwick J. McKibbin (* 1957), australischer Ökonom

Siehe auch:
 McKibben